Psaltoda  — род певчих цикад из семейства Cicadidae (Auchenorrhyncha).

Распространение 
Австралия и Тасмания. Около 15 видов.

Описание 
Крупные и среднего размера цикады. Голова широкая, её ширина с глазами больше ширины мезонотума. 
Род был впервые выделен в 1861 году шведским энтомологом Карлом Столем (Stål, 1833—1878). 
Филогенетические взаимоотношения внутри рода Psaltoda остаются неясными. Сестринские таксоны: Anapsaltoda и Neopsaltoda.

 Psaltoda adonis Ashton, 1914 (forest demon, лесной демон)
 Psaltoda antennetta Moulds, 2002 (clubbed sage)
 Psaltoda aurora Distant, 1881 (red roarer, красный крикун)
 Psaltoda brachypennis Moss and Moulds, 2000 (phantom knight, фантомный рыцарь)
 Psaltoda claripennis Ashton, 1921 (clanger)
 Psaltoda flavescens Distant, 1892 (golden knight, золотой рыцарь)
 Psaltoda fumipennis Ashton, 1912 (smoky sage)
 Psaltoda harrisii (Leach, 1814) (yellowbelly)
 Psaltoda insularis Ashton, 1914
 Psaltoda maccallumi Moulds, 2002
 Psaltoda magnifica Moulds, 1984 (green baron, зелёный барон)
 Psaltoda moerens (Germar, 1834) (redeye, красноглазый)
 Psaltoda mossi, Moulds, 2002 (little baron, маленький барон)
 Psaltoda pictibasis (Walker, 1858) (black friday, чёрная пятница)
 Psaltoda plaga (Walker, 1850) (black prince, чёрный принц)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Певчие цикады
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии
Роды полужесткокрылых